Chiron est originellement un centaure de la mythologie grecque.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Chiron est un satellite de Saturne qu'Hermann Goldschmidt crut découvrir en , mais dont l'existence a été réfutée.
  est un centaure actif, dont l'orbite se situent entre celles de Saturne et d'Uranus ;
 les anneaux de  sont deux anneaux dont l'existence potentielle a été annoncée en 2015.

Biologie 
 L'Herbe à Chiron (Centaurium erythraea) est une plante herbacée, de la famille des Gentianacées.
 En taxonomie, le mot chiron est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces d'insectes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Géographie 
 Un chiron (nom local poitevin) est un pierrier ou un chaos granitique.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Chiron est un centaure immortel, fils de Cronos et de l'Océanide Philyra.

Culture et société

Armées 
 Le Chiron est un missile sol-air portatif sud-coréen.

Entreprises et produits 
 Chiron - Alpina est une entreprise française de pâtes alimentaires.
 La Bugatti Chiron est un supercar de la marque Bugatti (2016-2023).
 La Bugatti EB18/3 Chiron est un sport-prototype de la marque Bugatti (1999).

Monuments 
 Le menhir du Chiron Lazare est un menhir situé à L'Île-d'Yeu (Vendée, région Pays de la Loire, France).

Pseudosciences 
 En astrologie, le centaure Chiron fait l'objet d'une interprétation encore à ses débuts.

Patronyme 

 André Chiron (?-), un chanteur et guitariste français chantant en provençal ;
 Clet-Marie Chiron (1760-1823), un homme politique français ;
 Emmanuel Marie Félix Chiron du Brossay (1839-1910), un historien français ;
 Jacques Chiron (1949-), un homme politique français ;
 Jacques Yves Bernard Chiron du Brossay (1765-1834), un homme politique français ;
 Jean-Paul Chiron (1947-), un pharmacien et microbiologiste français ;
 Léopold Chiron (1845-1916), l'un des premiers préhistoriens français ;
 Louis Chiron (1899-1979), un coureur automobile monégasque ;
 Monique Chiron (1937-), la miss Poitou 1958 et miss France 1959 ;
 Yves Chiron (1960-), un historien français.

Toponyme 
 Le Chiron est un ruisseau de la Côte-d'Or (région Bourgogne-Franche-Comté, France), affluent de la Bèze et donc sous-affluent du Rhône.

Épithète spécifique